Het provinciedistrict Virton, dat samenvalt met het gelijknamige arrondissement Virton in de Belgische Luxemburg (provincie), vormt bij de provincieraadsverkiezingen een tussenniveau tussen dit arrondissement en de kieskantons Étalle, Florenville en Virton.
Op niveau van het district gebeurt de verdeling van de zetels voor de provincieraad op basis van het totaal van de door elke partij behaalde stemmen in de onderliggende kieskantons.

Structuur 

 Het kieskanton Étalle omvat de gemeenten Étalle, Habay en Tintigny.
 Het kieskanton Florenville omvat de gemeenten Chiny en Florenville.
 Het kieskanton Virton omvat de gemeenten Meix-devant-Virton, Musson, Rouvroy, Saint-Léger en Virton.

Verkiezingsuitslagen 
Bij de provincieraadsverkiezingen van 2012 kreeg dit district alle 7 zetels van het kiesarrondissement Virton toegewezen.
Tot 2006 vormde provinciedistrict Florenville een afzonderlijk kiesdistrict. Het kreeg 6 van de 11 zetels van dit kiesarrondissement toegewezen. Het kiesdistrict Virton had er 5.
Het totaal aantal zetels in de provincieraad van Luxemburg werd vanaf 2012 herleid tot 37 (voorheen 56).

Kiesresultaten Provincieraad van 1961 tot 2012: Provinciedistrict Virton

 (**) Geen gegevens beschikbaar

Virton
Virton